George Graham (1673–1751) – angielski wynalazca, konstruktor zegarów
 George Graham (ur. 1944) – szkocki piłkarz, trener